Demetriusz I Poliorketes (337 p.n.e.-283 p.n.e.) – wódz macedoński, król Macedonii w latach 294 p.n.e.–288 p.n.e.
 Demetriusz I Baktryjski – król Baktrii od ok. 200 p.n.e. do ok. 190 p.n.e. 
 Demetriusz I Soter (ok. 187 p.n.e.-150 p.n.e.) – władca monarchii Seleukidów od 162 p.n.e. 
 Demetriusz I Papadopulos (1914-1991) – patriarcha Konstantynopola od 1972